Tatu može značiti:
čarango (tatu), glazbeni žičani instrument u Južnoj americi
pasanac (tatu, armadillo), vrst oklopne životinje; placentalni sisavac
Huchnom (Tatu), pleme Yukian Indijanaca iz Kalifornije.

Ostalo
t.A.T.u., pop duo.